Vincenzo Monti – poeta (1754-1828)
 Vincenzo Monti – imprenditore (1906-1981)
 Vincenzo Monti – fumettista (1941-2002)
 Vincenzo Monti – pittore (1908-1981)